Боржес-дель-Камп ()  —  муниципалитет в Каталонии, входит в провинцию Таррагона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Баш-Камп. Занимает площадь 8,23 км². Население — 2 141 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Información general

Муниципалитеты Таррагоны